Серге́й Шумако́в:
 Шумаков, Сергей Александрович (1865—1918) — русский историк; архивист, археограф.
 Шумаков, Сергей Владиславович (род. 1992) — российский хоккеист.
 Шумаков, Сергей Леонидович (род. 1951) — российский медиаменеджер, продюсер, режиссёр, педагог, общественный деятель.